Municipio de Eagle Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eagle Creek (condado de Gallatin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Gallatin.
 Municipio de Eagle Creek (condado de Lake, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lake.